Dukuh Tengah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dukuh Tengah, Tegal, by, 
 Dukuhtengah, Sidoarjo, by, 
 Dukuhtengah, Kuningan, by, 
 Dukuhtengah, Brebes, by

Robotskapade Indonesienförgreningar